Appenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Appenklinge (Brettach), linkes Bachtal zur Brettach (zur Jagst) nach Kleinbrettheim, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Appenklinge (Schmidbach), rechtes Bachtal zum Schmidbach (zur Bottwar) bei Neumühle, Stadt Beilstein (Württemberg), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Appenbach